Kik eller KIK kan syfta på:

 Kik, Harbo – en grupp av torp i Harbo socken,

Teknik 
 Kik Messenger - en mobilapp för chat

Sport 
 KIK – en ishockeyklubb från Kristianstad, se Kristianstads IK
 Falköpings KIK – en fotbollsklubb från Falköping
 Skövde KIK – en fotbollsklubb för damer i Skövde